Кармона (исп. Carmona) — многозначный термин.

Топонимы 
 Кармона — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кармона — средневековое мусульманское государство на юге современной Испании.
 Кармона — населенный пункт в штате Гоа, Индия.

Персоналии 
 Кармона, Адриа (род. 1992) — испанский футболист, нападающий.
 Кармона, Валтер (род. 1957) — бразильский дзюдоист, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 Кармона, Карлос (род. 1987) — чилийский футболист, центральный полузащитник.
 Кармона, Карлос (род. 1987) — испанский футболист, вингер.
 Кармона, Лаутаро (род. 1952) — чилийский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили с 2005 и депутат Национального конгресса с марта 2010.
 Кармона, Сальвадор (род. 1975) — мексиканский футболист, крайний защитник.
 Кармона, Самуэль (род. 1996) — испанский боксёр.
 Кармона, Хорхе (1969—2005) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Кармона, Энтони (род. 1953) — тринидадо-тобагианский судья и политик.

Составные фамилии 
 Кармона Эстанга, Педро (род. 1941) — венесуэльский промышленник.

См. также 
 Фрагозу Кармона, Антониу Ошкар де (1869—1951) — португальский военный и политический деятель, маршал Португалии (1947).
 Кампинья-де-Кармона — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.